Odó I de Tolosa (832 –919), comte de Tolosa i Roergue (886 -919) i comte d'Albi (860 -919).
 Odó I de França (860 - 898), rei dels francs (888 - 898).
 Odó I de Narbona (890-924), vescomte de Narbona, casat amb Riquilda de Narbona, filla de Guifré II de Barcelona.
 Odó I de Savoia (v. 1020 - 1060), comte de Mauriena, Belley i Chablais, antecedent del que fou després el comtat de Savoia.

Referències